Тингамбато има више значења:

 Општина Тингамбато (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Тингамбато (Тингамбато, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику